Parsimonia bipartita är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Parsimonia bipartita ingår i släktet Parsimonia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bipartita